Хухтанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хухтанен, Вейкко (1919—1976) — финский гимнаст.
 Хухтанен, Маркку (1976—2006) — финский футболист.
 Хухтанен, Туомас (род. 1987) — финский хоккеист.